Logikai és művelet a matematikai logikában
Élet és Irodalom